Nichele – cognome italiano
 Aldo Nichele – calciatore italiano
 Elena Nichele – calciatrice italiana